Русински се може односити на:

 Русински народ (Русини), источнословенски народ, са два главна огранка:
 Карпатски Русини – Русини у Украјини, Пољској и Словачкој
 Панонски Русини – Русини у Србији и Хрватској

 Русински језик, источнословенски језик, са два главна огранка:
 Карпатско наречје русинског језика - у Украјини, Пољској и Словачкој
 Панонско наречје русинског језика - у Србији и Хрватској

Види још
 Панонскорусински
 Рутенски